{{Desambiguação|Ranger|Rangers|toc=s}}

 Unidades militares ou de polícia 
 Guarda de caça
 Texas Ranger Division — força policial do Texas, Estados Unidos
 United States Army Rangers — elite dos soldados de infantaria norte-americanos
 Centro de Tropas de Operações Especiais — também conhecidos como rangers Geografia dos Estados Unidos 
 Ranger (Geórgia)
 Ranger (Texas)

 Desporto 
 Texas Rangers (beisebol) — equipe da major league com sede em Arlington, Texas
 Queens Park Rangers Football Club — ou "QPR", clube de futebol que disputa a Football League, Inglaterra
 The Rangers Football Club — também conhecidos como Glasgow Rangers, clube de futebol que disputa a Premier League escocesa
 New York Rangers — equipe de hóquei no gelo que disputa a National Hockey League, Estados Unidos

 Programas de televisão 
 Power Rangers — franquia infantil estadunidense
 Super Sentai — franquia japonesa na qual se baseiam os Power RangersAstronáutica
 Programa Ranger - programa espacial não tripulado da NASA

 Outros usos 
 Ford Ranger — pick-up'' americana

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes